Bowler har flere betydninger:
 Bowlerhat – en rundpuldet herrehat
 Kricket – en spiller (kasteren) kaldes Bowler.
 Bowling – et keglespil